Фре́дрик Ха́льстрём (; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2006), бронза (2008).
 : серебро ().
 : золото (2004, 2012, ), бронза (2010, 2015).
 : серебро ().
 : серебро (2013, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его брат — кёрлингист Рикард Хальстрём, Фредрик и Райкард несколько лет играли в одной команде; его сестра — кёрлингистка Сусанна Патс ().

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции